Kullö kan syfta på:
 Kullö – en ö och tätort i Stockholms skärgård
 Kullö, Kalmar – en ö vid Ängö i Kalmar
 Kullö, Ingå – en ö i Nyland, Finland
 Kullö naturreservat – ett naturreservat i Vaxholms kommun